Сума́ — устаревшее наименование сумки, кошелька.


Фамилия 
 Сума, Ламин (род. 1991) — сьерралеонский футболист.
 Сума, Мамадуба (род. 1942) — гвинейский футболист.
 Сума, Сейдуба (род. 1991) — гвинейский футболист.
 Сума, Сориба (1946—2004) — гвинейский футболист.
 Сума, Шериф (род. 1986) — сьерралеонский футболист.

Топоним

Реки 
 Сума (приток Систы) — в Ленинградской области.
 Сума (река, впадает в Белое море) — в Карелии.
 Сума (протока) — протока Северной Двины.
 Сума (приток Чулыма) — в Новосибирской области.
 Сума (приток Водлы)
 Сума-Шальская — река в Карелии

Населённые пункты 
 Сума — село в Карелии, ныне Сумский Посад.
 Сума — быв. деревня в Карелии, на реке Сума
 Сума — деревня в Брянской области.

Другое 
 Сума — муниципалитет в мексиканском штате Юкатан.
 Сума — бронепалубный крейсер Японского Императорского флота.

См. также 
 Сумма